Contea di Yuma – contea dell'Arizona
Contea di Yuma – contea del Colorado